Der Achenseelauf ist ein Volkslauf, der seit 2000 in Pertisau (Gemeinde Eben am Achensee) stattfindet und zu den populärsten Landschaftsläufen in Österreich zählt. Die Hauptstrecke führt rund um den Achensee. Zum Programm gehören auch ein in den Hauptlauf integrierter Staffellauf, ein 10-km-Lauf zum Programm, der seit 2009 mit Zeitmessung am Vortag ausgetragen wird, und diverse Kinderläufe, die ebenfalls am Vortag stattfinden. Veranstalter ist das Laufteam Achensee.

Strecke 
Der Start ist am Parkplatz der Karwendel-Bergbahn in Pertisau. Auf einem 23,2 km langen Kurs wird der Achensee entgegen dem Uhrzeigersinn umrundet. Die ersten 14 km von Pertisau nach Achenkirch führen über weitgehend flache Asphalt- und Schotterwege, danach kehrt man über einen profilierten und anspruchsvollen Trail oberhalb des Westufers des Sees zurück nach Pertisau, wo sich das Ziel am Fischergut befindet.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:15:05 h, Elisha Sawe (KEN), 2005
 Frauen: 1:27:44 h, Andrea Mayr (AUT), 2013

Schnellste Läufer 2014 
23,2 km
 Männer: Robert Kipkoech Kirui (KEN), 1:15:53 h
 Frauen: Con-Salater Yaada (KEN), 1:30:15 h

10 km
 Männer: Markus Mitterdorfer (AUT), 35:41 min
 Frauen: Caroline De-Zordo (ITA), 45:52 min

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Achenseelauf 2009 auf LaufReport.de
 Alle Ergebnisse auf pentek-timing.at

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Österreich
Sportveranstaltung in Tirol
Sport (Eben am Achensee)